T28 Super Heavy Tank, een Amerikaans antitankvoertuig 
T28 (middelzware tank), een Russische middelzware tank